Brygady artylerii noszące numer „8”:

Wojska Polskiego
 8 Brygada Artylerii (1919–1921)
 8 Brygada Artylerii Ciężkiej (1944–1915) → 67 Pułk Artylerii Ciężkiej

Austro-węgierska
 8 Brygada Artylerii Polowej (1885–1914)